Az Amerikai Egyesült Államokban 12 Clark megye található.

 Clark megye (Arkansas)
 Clark megye (Dél-Dakota) 
 Clark megye (Idaho) 
 Clark megye (Illinois) 
 Clark megye (Indiana) 
 Clark megye (Kansas) 
 Clark megye (Kentucky) 
 Clark megye (Missouri) 
 Clark megye (Nevada) 
 Clark megye (Ohio) 
 Clark megye (Washington) 
 Clark megye (Wisconsin)